Adirondack peut désigner:
 Adirondack, un service ferroviaire pour passager de la compagnie Amtrak.

Adirondacks peut désigner:
 Adirondacks, un massif cristallin dans le nord-est de l'État de New York.

Voir aussi 
 Chaise Adirondack, une sorte de chaise d'extérieur faite à l'origine en bois et de nos jours également en plastique